Naajaat Tasiat bezeichnet:
 Naajaat Tasiat (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Naajaat Tasiat (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland